La Prva hrvatska nogometna liga 2003-2004, conosciuta anche come Prva HNL Ožujsko 2003-2004 per motivi di sponsorizzazione, è stata la tredicesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 26 luglio 2003 e il 15 maggio 2004, e conclusa con la vittoria del Hajduk Spalato, al suo quinto titolo (diciassettesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Robert Špehar (NK Osijek), con 18 reti.

Formula 
La formula del torneo fu la stessa della stagione precedente. Le squadre partecipanti furono dodici e disputarono una prima fase di andata e ritorno per un totale di 22 partite.

Le prime sei disputarono i play-off per il titolo e l'ammissione alle coppe europee mentre le ultime sei i play-out al termine dei quali l'ultima fu retrocessa e la penultima spareggiò con la seconda della 2.HNL. In questa fase vennero mantenuti i punti conquistati nella prima parte del torneo.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono cinque: la vincente alla UEFA Champions League 2004-2005, la seconda e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2004-2005 e due ulteriori squadre alla Coppa Intertoto 2004.

Squadre

Prima fase

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al gruppo per il titolo
      Ammessa al gruppo retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Seconda fase 
 Le squadre mantengono i punti conquistati nella prima fase.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2004-2005.
      Ammessa alla Coppa UEFA 2004-2005.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2004.
      Ammessa allo spareggio e poi retrocessa in 2. HNL 2004-2005.
      Retrocessa in 2. HNL 2004-2005.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone gruppo per il titolo

Tabellone gruppo retrocessione

Calendario

Spareggio 
Il Cibalia (11º in Prva liga) affronta in uno spareggio con andata e ritorno il  (2º in Druga liga).

  promosso in Prva Liga,  retrocesso in Druga.

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Zoran Vulić e Petar Nadoveza

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2003-2004
Treća Liga 2003-2004
Hrvatski nogometni kup 2003-2004

Collegamenti esterni 
Stagione 2003-2004 su HRnogomet
Stagioni 2001-2010 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Prva hrvatska nogometna liga